

Sciences et techniques 
 Une caldeira est une vaste dépression circulaire ou elliptique située au cœur de certains grands édifices volcaniques.
 (2926) Caldeira est un astéroïde de la ceinture principale.

Patronyme 

 Amir Caldeira (1950-), un physicien brésilien ;
 Ken Caldeira (né en 1960), scientifique américain ;
 Manuel Caldeira (1926-2014), un footballeur portugais ;
 Manuel Caldeira Cabral (1968-), un économiste, universitaire et homme politique portugais.